Арсена́льный проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Арсенальный проезд — улица в Новомосковске.

Украина 
 Арсенальный проезд — улица в Кременчуге.
 Арсенальный проезд — улица в Луганске.

См. также 
 Арсенальный переулок
 Арсенальная улица
 Арсенальная набережная
 Арсенальная площадь